Variabel törntrast (Colluricincla fortis) är en fågel i familjen visslare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Variabel törntrast förekommer på och kring Nya Guinea och delas in i tre underarter med följande utbredning:
 Colluricincla fortis fortis – D'Entrecasteaux-öarna utanför sydöstra Nya Guinea
 Colluricincla fortis trobriandi – Trobriandöarna utanför sydöstra Nya Guinea
 Colluricincla fortis despectua – Papuahalvön, i väster i norr till Huonviken och i söder till övre delarna av floderna Fly och Digul

Variabel törntrast behandlades fram tills nyligen som en del av Colluricincla megarhyncha. Den har dock urskilts som egen art efter genetiska studier.

Status 
Internationella IUCN erkänner den ännu inte som egen art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Visslare
Fåglar i australiska regionen